Beaver City ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Beaver City (Indiana), im Newton County
 Beaver City (Nebraska), im Furnas County
 Beaver City (Pennsylvania), im Clarion County